Морньї́-ан-Тьєра́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 40 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Морньї-ан-Тьєраш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Морньї-ан-Тьєраш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена